Luminosidade — quantidade de energia irradiada por um corpo 
 Luminosidade (cor) — parâmetro usado para especificar uma cor

Desambiguação